Saito kan som auktorsförkortning betyda:

 Hiroshi Saito
 Kendo Saito
 Kamezo Saito
 Kotaro Saito
 M. Saito
 Saburo Saito
 Tosihisa Saito
 Tomomi Saito

Robotskapade auktorsförkortningar